Михаил Георгиевич Сибирцев () — советский лыжник и биатлонист. Бронзовый призёр чемпионата СССР по биатлону в гонке патрулей (1982). Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, подполковник запаса. Работает тренером-преподавателем в Государственном бюджетном учреждении спортивная школа олимпийского резерва №3 Калининского района Санкт-Петербурга, соучредитель и председатель общественной организации «Клуб любителей лыжных гонок Санкт-Петербурга».

Биография 
Михаил Георгиевич Сибирцев родился 30 июня 1952 года в деревне Малое Окунево Иванковского сельсовета Кировского района Курганской области, ныне деревня входит в Гладышевский сельсовет  Курганской области.

Окончил среднюю школу в селе Кирово Кировского сельсовета Мишкинского района Курганской области.

В 1973 году окончил ГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта (Ленинград).

В начале карьеры представлял спортивное общество «Буревестник», затем — команду Вооружённых Сил (СКА) и город Ленинград. Воспитанник тренера Павла Матвеевича Виролайнена.

На чемпионате СССР по биатлону 1982 года стал бронзовым призёром в гонке патрулей в составе сборной Вооружённых Сил.

После окончания спортивной карьеры работал преподавателем на кафедре физического воспитания Академии им. А. Ф. Можайского. Ушел в запас в 1997 году в звании подполковника.

Работает тренером-преподавателем в Государственном бюджетном учреждении спортивная школа олимпийского резерва №3 Калининского района Санкт-Петербурга. Одновременно, с начала 2000-х годов работает сервисёром (смазчиком) сборной России по лыжным гонкам.

С 11 ноября 2015 года соучредитель и председатель общественной организации «Клуб любителей лыжных гонок Санкт-Петербурга». Участвует в ветеранских соревнованиях.

Награды и звания 
 Мастер спорта СССР
 Заслуженный тренер России

Примечания 

Биатлонисты СССР
Выпускники Университета имени Лесгафта
Преподаватели Военного инженерно-космического университета им. А. Ф. Можайского
Спортсмены Санкт-Петербурга
Тренеры по биатлону России